Довлатян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Довлатян, Альберт Арамович (род. 1946) — специалист в области разработке медицинских методик проведения восстановительных урологических операций при туберкулёзе и неспецифических заболеваниях мочевых путей.
 Довлатян, Нарине (род. 1991) — армянская джазовая певица и актриса.
 Довлатян, Фрунзе Вагинакович (1927—1997) — советский, армянский актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1983).